Брёггер:
 Брёггер — полуостров на берегу залива Конгс-фьорд (79° с. ш.), в четырёх км от посёлка Ню-Олесунн на острове Западный Шпицберген.
 Брёггер, Вальдемар Кристофер — норвежский геолог, минералог и петрограф.
 Брёггер, Лилиан — датский иллюстратор.